(ordre alphabétique)

Patronyme 
 Jean-Pierre Pedrazzini (1927-1956), journaliste français ;
 Martino Pedrazzini (1843-1922), homme politique suisse.

Paronyme 
 Stéphane Pedrazzi (né en 1973), journaliste français.